Yên Mỹ (Bắc Giang) - district in Vietnam
 Yên Mỹ (Bắc Kạn) - district in Vietnam
 Yên Mỹ (Hanoi) - district in Vietnam
 Yên Mỹ (district in Hưng Yên) - district in Vietnam
 Yên Mỹ (thị trấn in Hưng Yên) - district in Vietnam